Cartridge – gruppo musicale danese
 Cartridge Creek – torrente della California, negli Stati Uniti d'America